Александра Роуч (; ) — валлийская теле- и киноактриса.

Биография 
Роуч начала карьеру с мыльной оперы на валлийском языке Pobol Y Cwm, где снималась до 2005 года. Затем она поступила в Королевскую академию драматического искусства, которую окончила в 2010. После окончания она получила несколько значимых ролей в сериалах Быть человеком и «Гламурное такси», а также телефильме «Подозрения мистера Уичера».

В 2011 году она снялась в фильме «Железная леди», где сыграла молодую Маргарет Тэтчер. В 2011 году Screen Daily включил её в список «Звёзды завтрашнего дня».

Фильмография

Примечания

Ссылки